Slovo stadium má více významů:

 stadium (vývoj) – období, stupeň, fáze, etapa vývoje či rozvoje (např. lidské společnosti, společenství, organismu, biocenózy, nemoci atd.
 stadium (biologie) – stupeň ve vývoji hmyzu (vajíčko – larva – kukla – dospělec, příp. vajíčko – nymfa – dospělec) na rozdíl od stupně ve vývoji larvy (instar)
 stadium (míra) – antická délková míra
 Stadium Arcadium – album skupiny Red Hot Chilli Peppers
 stadion – sportovní závodiště, latinská forma řeckého názvu

Externí odkazy